Football League First Division – angielska liga piłkarska istniejąca w latach 1888–2004 
 Scottish Football League Premier Division – szkocka liga piłkarska istniejąca w latach 1975–1998